Världsmästerskapet i bandy för herrar 1985 var det 14:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Norge 3-10 februari 1985. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland. USA gjorde debut i dessa sammanhang.

Resultat

Grundserien

Spel om medaljerna

Bronsmatch

Final

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1985
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1985

1985 i Norge
Internationella bandytävlingar i Norge
Bandysäsongen 1984/1985
Internationella sportevenemang i Oslo
1985
Sport i Drammen
Oslo under 1900-talet